Джикэ Петреску (; 2 апреля 1915 — 18 июня 2006) — румынский певец и композитор.

Биография 
Родился в Бухаресте в семье почтового служащего. Окончил бухарестскую среднюю школу «Георге Шинкай». Дебютировал в возрасте 18 лет в составе студенческого ансамбля. Первое официальное выступление состоялось на радио в 1937 году. В период с 1937 по 1939 года выступал с оркестрами Раду Гиндэ и Дину Шербэнеску в казино в карпатском городе Синая.

Гастролировал во Франции, Германии и Советском Союзе.

Является автором и исполнителем большого числа песен, том числе известных хитов Căsuţa noastră, Bucuresti, Bucureşti, Dă-i cu şpriţul pân' la ziuă, Uite-aşa aş vrea să mor.

Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Ссылки 
 Gica Petrescu a incetat din viata

Заслуженные артисты Румынии
Похороненные на кладбище Беллу